

Geografia
 Ghiacciaio Bertram, in inglese Bertram Glacier – ghiacciaio antartico sulla costa di Rymill, Terra di Palmer

 Stati Uniti d'America
 Bertram – città della Contea di Linn, Iowa
 Bertram – città della Contea di Burnet, Texas

Onomastica
 Bertram – forma inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano Beltramo

Persone
 Adolf Bertram (1859-1945) – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Allie Bertram (1989) – attrice canadese
 Byron Bertram (1952) – ex tennista sudafricano
 Charles Bertram (1723-1765) – scrittore inglese
 Laura Bertram (1978) – attrice e docente canadese
 Maestro Bertram (1345 circa-1415) – pittore e scultore tedesco
 Sören Bertram (1991) – calciatore tedesco
 William Bertram, nato Benjamin Switzer (1880-1933) – attore, regista e sceneggiatore canadese

Altro
 85320 Bertram – asteroide della fascia principale
 Operazione Bertram – nome in codice di una operazione d'inganno militare nella seconda guerra mondiale